Сергей Тимофеевич Арте́мьев () — советский футболист, нападающий, полузащитник. Чемпион III Летней Рабочей Олимпиады в Антверпене (1937).

Биография 
Младший из братьев Артемьевых. Воспитанник дворового футбола. Первая команда — «Авиаработник», затем играл за различные московские команды. В чемпионатах СССР в 1936—1940 годах провёл 50 игр за московский «Спартак».

Работал тренером в московских «Крыльях Советов»-2 (СЮП) (1948—1950) и «Трудовых резервах» (1951—1953).

Скончался на 44 году жизни после тяжёлой болезни.

Сын Виталий (1931—2013) — также футболист.

Достижения 
 Чемпион СССР (3): 1936 (осень), 1938, 1939
 Обладатель Кубка СССР (2): 1938, 1939
 Победитель III Всемирной рабочей Олимпиады: 1937
 Победитель рабочего Кубка мира: 1937

Примечания 

Футболисты СССР
Игроки ФК «Спартак» Москва
Игроки ФК «Пищевик» Москва
Игроки ФК ЦСКА Москва
Футбольные тренеры СССР
Похороненные на Ваганьковском кладбище